Братья Чудновские — Чудновский Давид Вольфович (род. 22 января 1947, Киев) и Чудновский Григорий Вольфович (род. 17 апреля 1952, Киев) — американские братья-математики советского происхождения.

Биография 
В возрасте 16 лет Григорий опубликовал свою первую математическую работу. В 17-летнем возрасте он решил десятую проблему Гильберта, почти одновременно с Юрием Матиясевичем, ставшим известным своей работой в 1972 году. Учился в Киевском университете. Окончил аспирантуру в Институте математики.

Григорий болен миастенией; для того, чтобы обеспечить ему лучший медицинский уход, родители Вольф и Малко (работавшая инженером) Чудновские в 1972 году подали заявление на эмиграцию. В ответ на это его отец был лишён работы, стал преследоваться КГБ, также была избита мать Чудновского. Семью поддержали зарубежные математики, такие как Эдвин Гьювит, с которым Григорий работал вместе в Киеве. Свою поддержку выразил также Андрей Сахаров. В 1977 году братья Чудновские смогли уехать сначала во Францию, а затем в Нью-Йорк, где работали в Колумбийском университете. В 1981 году Григорий получил стипендию Мак-Артура, в 1994 году — премию Пойи. Долгое время Чудновский не мог получить должность, соответствующую его способностям, хотя американские учёные Марк Кац и Липман Берс пытались найти частных спонсоров для устройства его на работу.

Григорий занимается теорией чисел. Внёс вклад в теорию трансцендентных чисел и в исследование гамма-функции. Работает в сотрудничестве со своим братом Давидом. Братья известны многочисленными рекордами в расчёте числа Пи, которые были частично рассчитаны на домашнем, самостоятельно собранном суперкомпьютере, названном «M-zero». В 1991 году братья Чудновские рассчитали 2,26 млрд знаков числа пи. Для расчётов использовался алгоритм их имени с применением гипергеометрического ряда подобно формулам Рамануджана.

В 2003 году Чудновские участвовали в реставрации гобелена «Охота на единорога» в Метрополитен-музее, сопоставляя ряд цифровых фотографий..

В настоящее время Григорий и Давид — профессора политехнического института Нью-Йоркского университета.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Григория Чудновского 
 THE MOUNTAINS OF PI by Richard Preston 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в Киеве
Выпускники Киевского университета
Математики по алфавиту
Родившиеся в 1947 году
Родившиеся 22 января
Родившиеся в 1952 году
Родившиеся 17 апреля
Математики XX века
Математики XXI века
Математики США
Братья
Стипендиаты Мак-Артура
Преподаватели Политехнического института Нью-Йоркского университета